Nokia Internet Tablet (интернет-планшет) — серия интернет-планшетов компании Nokia. Основное назначение — просмотр веб-страниц, работа с электронной почтой, общение посредством программ мгновенного обмена сообщениями, а также VoIP и SIP сервисов. Устройства работают под управлением операционной системы Internet Tablet OS, основанной на GNU/Linux. Относительно большой экран (размер диагонали более 10,2 см) позволяет отнести данные аппараты к классу мобильных интернет-устройств (MID).

Начиная с модели N900 устройство получило GSM модуль и превратился в смартфон, при этом только расширив набор прежде поддерживаемых функций.

Модели Nokia Internet Tablet

Ссылки 
 Компания Nokia запатентовала два своих планшета (17.03.11)

Интернет-планшеты
Nokia